Ива́н Никола́евич Перестиа́ни () — русский и советский актёр, кинорежиссёр и сценарист, педагог. Народный артист Грузинской ССР (1949).

Биография 
Родился 13 апреля 1870 года в Таганроге в семье Николая Перестиани, коллежского асессора, служившего на таможне и таганрогском отделении госбанка.

С 1886 года выступал на сцене Таганрогского театра под псевдонимом «Иван Неведомов», впоследствии работал как актёр и режиссёр в нескольких передвижных провинциальных театрах. В 1916 году, уже имея 30-летний опыт театральной работы, был приглашён режиссёром в Московский театр «Аквариум». В том же году дебютировал в кино у Евгения Бауэра.

Вскоре Перестиани, продолжая сниматься, пробует себя в качестве сценариста и режиссёра немого кино. Летом 1917 году в Крыму и Сочи он ставит для студии «Биофильм» несколько картин, которые доснимались в интерьерах уже в Москве, впоследствии ставит для частных студий ещё десяток фильмов. Он получает приглашение от шведской киностудии «Эфа», однако, вдохновлённый революционными преобразованиями, остаётся в России и начинает ставить агитационные фильмы.

В 1920 году Перестиани уезжает в Грузию, где снимает первый в истории грузинский фильм «Арсен Джорджиашвили» («Убийство генерала Грязнова»), в котором также исполнил роль одну из второстепенных ролей, и преподаёт в учебной студии для молодых кинематографистов. В 1923 году он начинает работу над фильмом «Красные дьяволята», который стал одним из самых знаменитых и часто цитируемых произведений советского приключенческого немого кино. В 1926 годe Перестиани поставил несколько продолжений этого фильма — «Преступление княжны Ширванской», «Наказание княжны Ширванской», «Иллан Дилли» и «Савур-могила».

В 1928 году Перестиани был приглашён работать режиссёром на Одесскую киностудию ВУФКУ, в 1929 году перешёл на киностудию «Арменкино». С 1932 года — актёр и преподаватель  Тифлисского театрального института и Школы киноактёра при Тифлисская киностудия, консультант сценарного отдела. Одновременно с этим продолжал сниматься в фильмах на «Арменкино» и Тифлисской киностудии.

Оставил книгу мемуаров, выпущенную издательством «Искусство» уже после смерти автора (1962).

Иван Перестиани скончался 14 мая 1959 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Фильмография

Актёр 
  — Вечно лишь то, что утрачено — Виктор Муров
 1916 — Возмездие — граф Запольский
 1916 — Гриф старого борца — Карло де-Милано, бывший борец
 1916 — Жизнь за жизнь — Журов, коммерсант
 1916 — Жизнь, побеждённая смертью — Алексей
 1916 — Колдунья — Казимир Тыснянский, графский лесничий
 1916 — О, если б мог выразить в звуках… — барон, муж Анны
 1916 — О, женщины… — муж Виржини
 1916 — Сказка синего моря — Павел
 1916 — Смерч любовный — формовщик Филипп
 1916 — Умирающий лебедь — друг Глинского
 1916 — Человеческие бездны — инженер Немов
 1916 — Шахматы жизни
 1916 — Ямщик, не гони лошадей — Пётр Николаевич Забродин, провинциальный помещик
  — Заколдованный круг — Запольский
 1917 — Когда цветёт сирень — Каспар
 1917 — Поединок любви
 1917 — Портрет министра
 1917 — Распятая на кресте любви — Опалов, присяжный поверенный
 1917 — Революционер — «дедушка», старый революционер
  — 37-й № каторжной тюрьмы — Николай Скарбеджи, 37-й номер каторжной тюрьмы
 1918 — Дело помещика Бродова
 1918 — Ева — Платон, брат Леонида, писатель
 1918 — Жертва вечерняя — Шахалов
 1918 — Клятвой спаянные — Музо Калабрези, отец Нери
 1918 — Любовь… ненависть… смерть… — Нед Смит, управляющий фабрикой
 1918 — Ночевала тучка золотая — Пасекин, владелец усадьбы
 1918 — Позор дома Орловых
 1918 — Сказка весеннего ветра — Пётр Николаевич Шелестов, писатель
 1918 — Честное слово
  — Отец и сын (короткометражный) — крестьянин
 1919 — Сестра декабриста — князь Андрей, декабрист
  — Хвеська — доктор
  — Арсен Джорджиашвили — Воронцов-Дашков
  — Человек человеку волк — Картер, сыщик
  — Три жизни
  — Лавина — Иван Чистяков, профессор геологии
  — Под чёрным крылом — генерал
  — Арсен — барон Розен
  — Великое зарево — генерал
  — Сабухи — Воронцов
  — Георгий Саакадзе — русский посол
  — Давид-Бек — Посланник Папы
  — Давид Гурамишвили — Волынский
  — Колыбель поэта — директор гимназии

Режиссёр 

 1917 — Козы… козочки… козлы…
 1917 — Опять на родине
 1917 — Портрет министра
 1917 — Приключения Стецюры
 1918 — 37-й № каторжной тюрьмы
 1918 — Жертва вечерняя
 1918 — Клятвой спаянные
 1918 — Любовь… ненависть… смерть…
 1918 — Ночевала тучка золотая
 1918 — Пляска скорби и суеты
 1918 — Честное слово
 1919 — Два гусара
 1919 — Отец и сын (короткометражный)
 1919 — Сестра декабриста
 1920 — В дни борьбы (короткометражный)
 1920 — За что?
 1921 — Арсен Джорджиашвили
 1922 — Сурамская крепость
 1923 — Красные дьяволята
 1923 — Человек человеку волк
 1924 — Три жизни
 1925 — Дело Тариэла Мклавадзе
 1926 — Иллан Дилли
 1926 — Наказание княжны Ширванской
 1926 — Преступление княжны Ширванской
 1926 — Савур-могила
 1927 — В трясине
 1927 — Двуногие
 1928 — Лавина
 1928 — Сплетня
 1929 — Замаллу
 1929 — Скандал?
 1929 — Солнце на повороте
 1930 — Ануш
 1932 — Лодырь
 1933 — Свет и тени
 1937 — Два друга (короткометражный)

Сценарист 

 1916 — Гриф старого борца
 1917 — Когда цветёт сирень
 1917 — Козы… козочки… козлы…
 1917 — Портрет министра
 1917 — Приключения Стецюры
 1917 — Революционер
 1918 — 37-й № каторжной тюрьмы
 1918 — Ева
 1918 — Клятвой спаянные
 1918 — Ночевала тучка золотая
 1918 — Честное слово
 1919 — Беглец (короткометражный)
 1919 — Сестра декабриста
 1920 — В дни борьбы (короткометражный)
 1920 — За что?
 1921 — Арсен Джорджиашвили
 1922 — Сурамская крепость
 1923 — Красные дьяволята
 1926 — Наказание княжны Ширванской
 1926 — Преступление княжны Ширванской
 1926 — Савур-могила
 1927 — Двуногие
 1928 — Лавина
 1929 — Замаллу
 1929 — Солнце на повороте
 1930 — Ануш
 1937 — Два друга (короткометражный)
 1941 — Форпост(короткометражный)
 1943 — Жена гвардейца (короткометражный)

Награды 
 орден «Знак Почёта» (01.02.1939)
 орден Трудового Красного Знамени (14.04.1944; 06.03.1950)
 народный артист Грузинской ССР (1949)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перестиани Иван Николаевич // История кинематографа
 Перестиани Иван Николаевич // Энциклопедический проект «Личности»
 Подборка выдержек из публикаций об Иване Перестиани на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинорежиссёры России
Режиссёры немого кино
Персоналии:Одесская киностудия
Персоналии:Арменфильм
Персоналии:Грузия-фильм
Народные артисты Грузинской ССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище